Příjmení Petković () má více nositelů: 

 Andrea Petković (* 1987), německá tenistka srbského původu
 Dušan Petković (1974) (* 1974), srbský fotbalista
 Dušan Petković (1903) (1903–1979), jugoslávský fotbalista srbské národnosti 
 Ilija Petković (1945–2020), jugoslávský fotbalista srbské národnosti
 Marko Petković (* 1953), srbský fotbalista
 Momir Petković (* 1953), jugoslávský zápasník, reprezentant v zápase řecko-římském
 Vladislav Petković Dis (1880–1917), srbský básník